Q17 est un sigle qui peut faire référence à :
 Autres Malformations congénitales de l'oreille, d'après la classification internationale des maladies ;
 Perle (Q17), un sous-marin de la marine nationale française.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres